Гуляй Поле или Гуляй-Поле — название населённых пунктов:

Россия 
 Гуляй Поле — село в Бурлинском районе Алтайского края, ликвидировано в 1969 г.
 Гуляй Поле — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Гуляй-Поле — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Гуляй-Поле — деревня в Сладковском районе Тюменской области.

Украина 
 Гуляй Поле — ранее село, позже город в Запорожской области, сейчас Гуляйполе.
 Гуляй Поле (до 2019 года — Рябухино) — село в Нововодолажском районе Харьковской области.

Другие 
 Гуляй-поле — советская рок-группа.

См. также 
 Гуляйполе (значения)